Primera División 1974/1975 był 44 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 7 września, a zakończył 25 maja.

Kluby występujące w sezonie 1974/1975:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Wyniki

Trofeo Pichichi 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 16. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej